Cseresnyés Sándor (1786–1854) orvos
Cseresnyés Sándor (1909–1971) újságíró